Рафаэль Умберто Рохас Моралес () (16 апреля 1961, Сан-Хосе, Коста-Рика) — мексиканский и коста-риканский актёр театра и кино и режиссёр. Рост — 183 см.

Биография 
Родился 16 апреля 1961 года в Сан-Хосе. В возрасте 7 лет дебютировал в качестве театрального актёра, неплохо сыграв в детском спектакле. После окончания средней школы учился в консерватории Де Кастелло в Коста-Рике и изучал актёрское мастерство, также увлекался моделированием. В возрасте 22-х лет переехал в Мексику и тут же был зачислен в штат телекомпании Televisa, дебютировал в 1983 году, и с тех пор принял участие в 37 работах в кино и телесериалах в качестве актёра и режиссёра. Был номинирован 5 раз на премии Califa de Oro и TVyNovelas, где победил только 1 раз в первой премии.

Личная жизнь 
Рафаэль Рохас был женат дважды. Первой супругой актёра являлась костариканка, и женился он в возрасте 19 лет. Всё кончилось разводом. Второй супругой актёра является мексиканка Ева Исанта, и женился он в возрасте 29 лет. У супружеской пары трое детей — Исла, Мар и Нешкала.

Фильмография

В качестве актёра

Избранные телесериалы 
 1983 — «Бедная сеньорита Лимантур»
 1985-2007 — «Женщина, случаи из реальной жизни»
 1987 — «Пятнадцатилетняя, или подростки» — Херардо Фернандес Саркосер.
 1987-88 — «Тихая любовь» — Себастьян.
 1989 — «Умираю, чтобы жить»
 1990 — «Моя маленькая Соледад» — Лало.
 2000-01 — «Личико ангела» — Гаспар.
 2003 — «Истинная любовь» — Амадео Корона.
 2003-04 — «Ночная Мариана» — Херардо Монтьель.

В качестве режиссёра

Избранные телесериалы 
 1998 — «Живу ради Елены»

Театральные работы 
 «Последняя пятница»

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Режиссёры по алфавиту
Актёры Коста-Рики
Актёры Мексики  
Режиссёры Коста-Рики
Режиссёры Мексики
Лауреаты премии Califa de Oro